Not a Moment Too Soon — второй студийный альбом американского кантри-певца Тима Макгро, изданный 22 марта 1994 года на студии Curb Records. Альбом достиг № 1 в чарте Billboard 200 и 26 недель был № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums (в 1-й раз в его карьере). Тираж альбома превысил 6 млн копий и он получил 6-кр. платиновый статус RIAA.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, а Academy of Country Music назвала его «Лучшим альбомом года» (Album of the Year, 1994). «Indian Outlaw» был назван Лучшим кантри-синглом года на церемонии American Music Awards. Два сингла («Don t Take The Girl» 2 недели № 1; «Not a Moment Too Soon», 2 недели № 1) возглавили кантри-чарт Hot Country Songs (№ 1 в 1994 году).

Список композиций 
 «It Doesn’t Get Any Countrier Than This» (Jerry Vandiver, Randy Archer) — 2:30
 «Give It to Me Strait» (Reese Wilson, Stephen Grauberger) — 2:46
 «Wouldn’t Want It Any Other Way» (Ed Hill, David Frasier) — 3:50
 «Down on the Farm» (Jerry Laseter, Kerry Kurt Phillips) — 2:55
 «Not a Moment Too Soon» (Wayne Perry, Joe Barnhill) — 3:46
 «Indian Outlaw» (Tommy Barnes, Gene Simmons, John D. Loudermilk) — 3:01
 «Refried Dreams» (Jim Foster, Mark Peterson) — 2:45
 «Don't Take the Girl» (Craig Martin, Larry W. Johnson) — 4:09
 «40 Days and 40 Nights» (Barnes) — 2:57
 «Ain’t That Just Like a Dream» (Tony Mullins, Stan Munsey) — 3:23

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США в 1994 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Тима Макгро
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Curb Records
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором